Бальдони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бальдони, Джастин (род. 1984) — американский актёр.
  (1948 – 2004) — итальянский журналист.
  (род. 1932) — итальянский журналист.
  (род. 1950) — итальянский футболист.
  (род. 1984) — шведская актриса.
  (1929 – 2012) — итальянский политик.
  (1857 – 1933) — итальянский политик.
  (1918 – 1972) — итальянский футболист.
  (род. 1954) — итальянский режиссёр и сценарист.